El Torneig de Stuttgart 2018, oficialment conegut com a MercedesCup 2018, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 de juliol de 2018 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el seu tercer títol de la temporada i el 98è del seu palmarès. En classificar-se per la final va aconseguir els punts suficients per recuperar el número 1 mundial.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018